

Geografia 
 La Rosière – comune francese dell'Alta Saona
 La Rosière – ex comune francese della Senna Marittima, oggi integrato in Beaubec-la-Rosière
 La Rosière – stazione sciistica e frazione di Montvalezan, comune francese della Savoia
 La Rosière – frazione di Estrablin, comune francese dell'Isère

Teatro 
 La Rosière de Salency – commedia di Charles-Simon Favart
 La Rosière – balletto di Arthur Saint-Léon